Rimini poate fi:

 Rimini, oraș în Riviera italiană la Marea Adriatică
 Provincia Rimini, provincie în regiunea Emilia-Romagna în Italia
 Rimini Plaza, hotel de patru stele din Cluj-Napoca
 Francesca da Rimini, personaj din Evul Mediu